Альткален () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Гюстров. Подчиняется управлению Гнойен. Население составляет 884 человек (2009); в 2003 г. - 930. Занимает площадь 45,54 км². Официальный код  —  13 0 53 003.

Ссылки 

Города Мекленбурга-Передней Померании